Osoby o tym nazwisku:
 Boris Rybkin – radziecki dyplomata i funkcjonariusz służb specjalnych
 Oskar Rybkin – radziecki działacz partyjny i komsomolski